La diga di Cingino è una diga in muratura a gravità situata nel Comune di Antrona Schieranco, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, Italia. La diga crea il Lago Cingino e fu costruita tra il 1925 e il 1930. Il serbatoio ha una superficie di 0,14 km² ed è a 2250 m sul livello del mare. È uno dei cinque serbatoi all'interno di un complesso idroelettrico nella Valle Antrona.

Altri progetti 

Dighe della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Antrona Schieranco